Dariusz Kuc oder Dariusz Kuć ist der Name folgender Personen:

* Dariusz Kuc (Kameramann) (1956–2012), polnischer Kameramann 
 Dariusz Kuć (* 1986), polnischer Sprinter